

Geografia

Austria 
 Strassen – gmina w kraju związkowym Tyrol, w powiecie Lienz

Luksemburg 
 Strassen – gmina

Osoby 
 Otto zur Strassen – niemiecki zoolog
 Volker Strassen – niemiecki matematyk

Inne 
 UNA Strassen – luksemburski klub piłkarski
 VC Strassen – luksemburski klub siatkarski

Zobacz też 
 Straßen